En Pologne, Sędowice peut faire référence à : 

 Sędowice, un village de la voïvodie de Lublin,
 Sędowice, un village de la voïvodie de Sainte-Croix.